Ménilmontant (heuvel), heuvel in Parijs
 Ménilmontant (wijk), wijk in Parijs
 Ménilmontant (metrostation), metrostation in deze wijk